La sigla COU puede referirse a:
 COU, código IATA del Aeropuerto Regional de Columbia, condado de Boone (Misuri).
 Curso de Orientación Universitaria, antigua denominación educativa española.
 Comité Olímpico Uruguayo.
 Council of Ontario Universities.